kontrakcja (skrót)
 kontrakcja (paleografia)
 kontrakcja (fonetyka)
 kontrakcja (matematyka)
 kontrakcja objętości (chemia)
 kontrakcja lantanowców (chemia)
 kontrakcja (geologia)
 hipoteza kontrakcji (geologia)